Handout er papir, som deles ud i forbindelse med f.eks. en forelæsning, konference eller foredrag, og kan eksempelvis indeholde referater eller grafisk information til støtte for kommunikationen eller undervisningen.

Publikationer
Undervisningsmaterialer